

Personen
 Andries Rinse Miedema (1933-1992), Nederlands natuurkundige
 Evert Miedema (1887-1979), Nederlands fotograaf, zanger, beeldhouwer en schilder
 Henk Miedema, Nederlands dijkgraaf
 Jacob Miedema (1934-1994), Nederlands politicus
 Lars Miedema (2000), Nederlands voetballer
 Lina Miedema (1997), Nederlands langebaanschaatsster
 Patrick Miedema (1990), Nederlands handballer
 Rein Miedema (1835-1912), Nederlands kunstschilder
 Roi David Miedema (1989), Nederlands schaker
 Siebren Miedema (1949), Nederlands pedagoog
 Simon Miedema (1860-1934), Nederlands beeldhouwer
 Vivianne Miedema (1996), Nederlands voetbalster

Overige
 Arrest Der Bildtpollen/Miedema, een Nederlands arrest
 H.G. Miedemagemaal, een gemaal in Friesland